Dom Legend Toruńskich – interaktywne muzeum w Toruniu.

Lokalizacja 
Muzeum znajduje się na terenie Zespołu Staromiejskiego, przy ul. Szerokiej 35, w sąsiedztwie Rynku Staromiejskiego.

Siedziba 
Siedzibą muzeum jest zabytkowa kamienica pochodząca z 1913 roku. W okresie Królestwa Prus znajdował się tu sklep firmowy C.B. Dietrich & Sohn - zakładu produkującego artykuły żelazne. W okresie międzywojennym w sklepie także sprzedawano artykuły metalowe. W 1972 roku na wszystkich kondygnacjach kamienicy urządzono Państwowy Dom Towarowy "Flis". Obecnie, oprócz muzeum, znajduje się tu sklep sieci Terranova.

Charakterystyka 
Dom Legend Toruńskich to połączenie interaktywnego muzeum i teatru. Powstał w roku 2013 dzięki pomysłowi Artura Dobiegały i Piotra Graczyka oraz zaangażowaniu finansowemu Andrzeja Olszewskiego. Obecnie przedsiębiorstwo prowadzi inwestor wraz z małżonką - Elżbietą Olszewską. Można tu poznać historię Torunia i jego legendy, m.in.: opowieść o wylaniu przez mieszczkę toruńską nieczystości na głowę króla Jagiełły, historię flisaka, który uratował miasto przed plagą żab oraz poznać powody pochylenia się Krzywej Wieży.

Muzeum jest otwarte codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00, a czas trwania pokazu wynosi od 35 do 45 min.

Legendy prezentowane w Domu Legend 
 O flisaku i żabach
 O pierwszym zamku, który Krzyżacy pobudowali na tych ziemiach
 O wizycie króla Władysława Jagiełły
 O Trąbie Bożej
 O łotrze i armii szwedzkiej
 O Krzywej Wieży
 O toruńskich katarzynkach

Nagrody i wyróżnienia 
 2019 – wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki (konkurs „ODKRYWCA 2019”)

Zobacz też 
 Muzea w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Muzea w Toruniu
Teatry w Toruniu
Kamienice w Toruniu
Obiekty kulturalne w Toruniu